Lawler peut se référer à :

Patronymes 

 Brian Christopher Lawler (1972-2018), un catcheur professionnel américain ;
 Chris Lawler (né en 1943), un footballeur anglais ;
 Erika Lawler (née en 1987), une joueuse de hockey sur glace américaine ;
 Fergal Lawler, le batteur du groupe de rock irlandais The Cranberries ;
 Jerry O'Neil Lawler (né en 1949), un catcheur et commentateur américain ;
 Louise Lawler (née en 1947), une artiste contemporaine américaine ;
 (Raymond) "Ray" (Evenor) Lawler (né en 1921), un dramaturge australien ;
 Rod Lawler (né en 1978), un joueur de snooker anglais ;
 T. Jerome Lawler (1887-1974), un acteur américain.

Toponymes 
 Lawler, une ville du comté de Chickasaw, en Iowa, aux États-Unis.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Gallatin, en Illinois.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté d'Aitkin, dans le Minnesota.

Voir aussi 

Patronyme anglais
Homonymie de toponyme